Luzern es el nombre en alemán de Lucerna, que puede referirse a:

 Lucerna: ciudad suiza, capital del distrito y del cantón de Lucerna.
 Lucerna: distrito suizo, ubicado en el cantón de Lucerna.
 Lucerna: cantón suizo.
 Lucerna: lago de Suiza, también conocido como el lago de los Cuatro Cantones.
 FC Luzern: un equipo de fútbol de la ciudad de Lucerna.